Jon může být:

 Jon (jméno) – mužské rodné jméno, česky Jan
 I So-jon (* 1978) – jihokorejská studentka a vesmírná cestovatelka
 Michal Jon (* 1971) – český cyklista a cestovatel
 Lil Jon (* 1971) – americký raper

Související články 
 John
 Jón
 Jan